John Isner era il tre volte detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da Nick Kyrgios con il punteggio di 7-63, 7-64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  John Isner (finale)
  Nick Kyrgios (campione)
  Kevin Anderson (secondo turno)
  Aleksandr Dolhopolov (secondo turno)

<li> Fernando Verdasco (quarti di finale)
<li> Guillermo García López (primo turno)
<li> Donald Young (quarti di finale)
<li> Taylor Fritz (quarti di finale)

Qualificati 

  Christopher Eubanks (primo turno)
  Austin Krajicek (primo turno)

<li> John-Patrick Smith (primo turno)
<li> Miša Zverev (primo turno)

Lucky loser 

  Tobias Kamke (secondo turno)

<li> Thiago Monteiro (primo turno)

Wildcard 

  Jared Donaldson (secondo turno)
  Reilly Opelka (semifinale)

<li> Austin Smith (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2016
ATP World Tour 2016